Miss You ist der Titel folgender Lieder:
 Miss You (Eric-Clapton-Lied), Lied von Eric Clapton
 Miss You (Jérémie-Makiese-Lied), Lied von Jérémie Makiese
 Miss You (Rolling-Stones-Lied), Lied von den Rolling Stones
 Miss You (Robin-Schulz-Lied), Lied von Robin Schulz & Oliver Tree
 Miss You (Southstar-Lied), Lied von Southstar